Boys Boys Boys («Chicos chicos chicos» en inglés) puede referirse a:
 Boys Boys Boys, canción de Lady Gaga.
 Boys (Summertime Love), canción de Sabrina Salerno de 1987 también conocida como "Boys Boys Boys".